Svend est un prénom masculin scandinave. Il peur faire référence à:
 Svend Aage Madsen (né en 1939), un écrivain danois
 Svend Asmussen (1916-2017), un violoniste danois
 Svend Brodersen (né en 1997), un footballeur allemand
 Svend Foyn (1809-1894), un norvégien qui instigua la chasse industrielle de la baleine
 Svend Gade (1877-1952), un réalisateur, metteur en scène, décorateur et scénariste danois
 Svend Grundtvig (1824-1883), un littérateur et philologue danois
 Svend Haakonarson (Svein Håkonsson, mort en 1016), un jarl norvégien
 Svend Hammershøi (1873-1948), un céramiste danois
 Svend Horn (1906-1992), un homme politique danois
 Svend Hvidtfelt Nielsen (né en 1958), un compositeur, organiste, musicologue et professeur de musique danois
 Svend Nielsen (1928-2005), un footballeur international danois
 Svend Stouge (né en 1942), un géologue et paléontologue danois
 Svend Wad (1928-2004), un boxeur danois
 Svend Westergaard (1922-1988), un compositeur et pédagogue danois